«Can You Feel It» puede referirse a:

Música 
 «Can You Feel It», canción de The Jacksons
 «Can You Feel It», canción de Ross Lynch